Пластинчатые грибы — группа базидиальных высших грибов с пластинчатым гименофором. Наряду с трубчатыми грибами, это наиболее известная группа грибов, собираемых человеком.

Раньше все пластинчатые грибы объединяли в одно семейство агариковых; позднее многие роды классифицировали в семейства, и тогда их разнесли по другим порядкам.

Внешний вид 
У большинства пластинчатых грибов плодовые тела однолетние, мясистые, реже кожистые, выросты гименофора расположены на нижней стороне шляпки, радиально, в виде пластинок, несущих спороносный слой.

Литература 
 
 

Морфология грибов